Rönnskär kan syfta på följande platser:

Finland 

 Rönnskär, Korsholm, Österbotten, 
 Rönnskär, Iniö, Åboland,  (3 ha)
 Rönnskär (vid Berghamn, Korpo), Åboland,  (3 ha)
 Rönnskär (vid Alskär, västra Korpo), Åboland,  (11 ha)
 Rönnskär (vid Kistskär, västra Korpo), Åboland,  (7 ha)
 Rönnskär (vid Lielaxön, Pargas), Åboland,  (0 ha)
 Rönnskär (vid Lillmälö, Pargas), Åboland,  (1 ha)
 Rönnskär (vid Skinnarvik, Kimitoön), Åboland,  (3 ha)
 Rönnskär (sydväst om Vänö, Kimitoön), Åboland,  (11 ha)
 Rönnskär, Kyrkslätt, Nyland,  (28 ha)
 Rönnskärs fyr
 Rönnskär, Helsingfors, Nyland,  (4 ha)
 Rönnskär, Borgå, Nyland,  (2 ha)
 Rönnskär, Lovisa, Nyland, 
 Rönnskär, Pyttis, Kymmenedalen,  (2 ha)

Åland 

 Rönnskär (syd Kumlinge, Åland),  (19 ha)
 Rönnskär (sydväst Föglö, Åland),  (3 ha)
 Rönnskär (Lemland, Åland),  (8 ha)
 Rönnskär (Kökar, Åland),  (5 ha)
 Rönnskär (norr Föglö, Åland),  (3 ha)
 Rönnskär (syd Vårdö, Åland),  (2 ha)
 Rönnskär (vid Simskäla, Vårdö, Åland),  (4 ha)
 Rönnskär (vid Norra fjärden, Vårdö, Åland),  (14 ha)
 Rönnskär (öst Kumlinge, Åland),  (3 ha)
 Rönnskär (sydöst Ramsö, Föglö, Åland),  (9 ha)

Sverige 

 Pite-Rönnskär, ö i Skellefteå kommun i Västerbottens län, 
 Rönnskärsverken i Skellefteå kommun, 
 Rönnskär, Söderhamns kommun, ö, Gävleborgs län,

Se även
Rönnskäret
Norra Rönnskär
Södra Rönnskär
Västra Rönnskär
Östra Rönnskär
Lilla Rönnskär
Pite-Rönnskär
Flada-Rönnskär
Rödskär